Troveslarka je hrvatski naziv za sljedeće tipove lađi odnosno brodova:

 antička trijera (u rimsko doba identičan oblik broda nosio je naziv triremis)
 srednjovjekovnu galiju s tri veslača po veslu, troveslarku ili triremu (u srednjem vijeku je latinski jezik bio jezik pismenosti, stoga ovaj naziv)
 Pitanje troveslarke - odnosno Triremsko pitanje

Izvori